Місячний сарос 160 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що сходить. Вона почнеться 3 жовтня 2248 року, коли Місяць ледь торкнеться північного краю земної півтіні, і завершиться 19 листопада 3528, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія міститиме 72 затемнення (42 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія міститиме 25 повних затемнень від 6 серпня 2753 до 25 квітня 3186, 7 часткових перед повними від 22 травня 2627 до 27 липня 2735 і 8 часткових після повних від 6 травня 3204 до 22 липня 3330.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 34-е, яке відбудеться 29 вересня 2843 і триватиме 105,6 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 160 

Місячні сароси